Государственные природные заповедники в соответствии с российским законодательством являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями федерального значения, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Заповедники являются одним из типов особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

По состоянию на конец 2016 года на территории России действовало 103 государственных природных заповедника, суммарной площадью свыше 27 млн га (без акваторий).

Исторические и статистические сведения 
Первый заповедник на территории России — Баргузинский заповедник — был основан 11 января 1917 года на территории Бурятии. В дальнейшем список охраняемых территорий расширился. Старейшими заповедниками, помимо Баргузинского, являются Астраханский (1919), Ильменский (1920) и Кавказский (1924).

Крупнейшими из российских заповедников являются Большой Арктический (42 тыс. км²), Командорский (36 486,79

км²) и Остров Врангеля ( 22 256,5 км²). Самыми небольшими заповедниками в России являются Белогорье (21,31  км²) и Приокско-Террасный (46,9 км²), Галичья Гора (2,3 км²). Больше всего заповедников (по количеству) находится на территории Красноярского, Приморского и Хабаровского краёв.

Большинство заповедников находятся в подчинении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, однако некоторые относятся к ведению Российской академии наук (РАН) и других министерств: Дальневосточный морской (Институт биологии моря ДВО РАН), Кедровая Падь и Уссурийский (Биолого-почвенный институт ДВО РАН), Ильменский (УрО РАН), Галичья Гора (Воронежский государственный университет Министерства образования и науки Российской Федерации) и Восточно-Уральский (ПО «Маяк» Федерального агентства по атомной энергии).

Список заповедников 
Ниже представлен список действующих государственных природных заповедников на территории Российской Федерации. Зелёным цветом в таблице выделены биосферные заповедники — заповедники, которые входят в международную систему биосферных резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. Серо-зелёным — заповедники на территории Крыма, присоединение которой к России не получило международного признания.

Примечания

См. также 
 Список национальных парков России
 Список заказников России

Ссылки 
 Каталог государственных природных заповедников России на портале Минприроды РФ
 Информационно-справочная система «ООПТ России»

 
Россия, заповедники